Иван Аничков:
 Аничков, Иван — коллежский регистратор, первый русский преподаватель практического русского законоискусства в Московском университете (1783—1786).
 Аничков, Иван Васильевич (1863—1921) — русский учёный, археолог, этнограф, краевед, брат Е. В. Аничкова.
 Аничков, Иван Кондратьевич (1793—1857) — переводчик.